
Обращение — многозначное слово:

В обществе 
 Обращение, или петиция — ходатайство, прошение, подаваемое в органы власти.

В экономике 
 Обращение ценных бумаг
 Денежное обращение
 Товарное обращение

В религии 
 Религиозное обращение — процесс приобретения или смены вероисповедания
 Обращение от греха

В математике 
 Обращение матрицы — нахождение матрицы, обратной к данной.
 Обращение интеграла Лапласа
 Обращение Мёбиуса

В естественных науках 
 Обращение волнового фронта
 Кровообращение

В лингвистике 
 Обращение (лингвистика)
 Формы обращения «ты» и «вы»

В музыке 
 Обращение — смена мелодических или гармонических соотношений с инверсией высоких и низких тонов.

См. также 
 Обращаемые фотоматериалы
 Циркуляция